Wennerström är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 844 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Wennerström

 Daga Wennerström (född 1955), konstnär
 Erik O. Wennerström (född 1962), jur.dr., generaldirektör, ämbetsman
 Eva Wennerström-Hartmann (1910–2004), lärare, journalist och politiker, folkpartist
 Gunnar Wennerström (1879–1931), simmare och vattenpolospelare
 Heini Wennerström (1914–1995), inspicient, skådespelare och reklamman
 Håkan Wennerström (född 1946), fysikalisk kemist, professor
 Lars Wennerström (1942–2022), regeringsråd
 Maria Wennerström (född 1985), curlingspelare
 Peter Wennerström (född 1988), ishockeyspelare
 Selma Wennerström (1851–1895), operasångerska
 Stig Wennerström (1906–2006), överste, dömd för grovt spioneri
 Stig Wennerström (seglare) (född 1943)

Källor

Svenska efternamn